Сезон 1938 — стал 8-м в истории футбольного клуба «Торпедо» (Москва) и первым, проведённым в высшем по значимости дивизионе страны. В связи с расширением группы «А» Чемпионата СССР в 1938 году с 9 до 26 команд, «Торпедо» (проведшее предыдущее первенство в группе «Б») получило в ней место; хотя 14 худших команд по итогам однокругового турнира покинули группу сильнейших, автозаводцам удалось остаться в ней, заняв 9-е место. В Кубке СССР того сезона клуб дошёл до 1/8 финала. Домашним стадионом команды являлся стадион «Торпедо», который находился на улице Крымский Вал, напротив Центрального парка культуры и отдыха имени М.Горького.

Состав 

Старший тренер: Сергей Бухтеев.

Матчи

Товарищеские матчи

Чемпионат СССР 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1938 (группа «А»)

Турнирная таблица 

Примечание: турнир проводился в один круг, правила предусматривали 2 очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение.

Всемирная Спартакиада (посвящённая 30-летию Французского рабочего спортивного союза) 

Примечание: «Торпедо» было усилено несколькими игроками из других московских команд: вратарь Борис Набоков («Металлург»), защитник Василий Соколов («Спартак»), нападающие Владимир Степанов («Спартак») и Григорий Федотов (ЦДКА).

Кубок СССР 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1938

Статистика

Бомбардиры

«Сухие» матчи

Общая статистика по турнирам

Ссылки 
 Матчи «Торпедо» в чемпионате СССР 1938 года на сайте torpedo-games.narod.ru
 «Торпедо» в кубке СССР 1930—1940-х годов на сайте torpedo-games.narod.ru
 Статистика игроков «Торпедо» в чемпионате СССР 1938 на сайте klisf.info

См. также 
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1938
 ФК «Трактор» Сталинград в сезоне 1938

1938
Торпедо Москва